Lissorchis är ett släkte av plattmaskar. Lissorchis ingår i familjen Lissorchiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Lissorchis